Нонконформизм ( — не, нет и  — подобный, сообразный) может означать:
 Нонконформизм — неприятие господствующего порядка, норм, ценностей и др.
 Нонконформизм — течение в англиканской церкви.
 «Нонконформизм» — культурно-просветительская премия, учрежденная «Независимой Газетой» в 2009 году.